Ку́чер () — розмовне слово, що означає «машталір, візник». Синоніми — фі́рман, хурман, візни́ця.
 Ку́чер — пасмо волосся (вживається частіше в множині — ку́чері).

Прізвище 

Ку́чер — поширене українське прізвище.

Відомі носії:

 Кучер Анатолій Іванович ( 1951) — перший всенародно обраний міський голова Кам'янця-Подільського (1994—1997).
 Кучер Андрій Олексійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Кучер Богдан Максимович — полковник медичної служби, заслужений лікар України (2019).
 Кучер Богдан Михайлович (* 1957) — український співак, поет, композитор, виконавець власних пісень.
 Кучер Борис Олександрович (1942—1999) — український державний діяч, член-кореспондент Міжнародної академії організаційних та управлінських наук.
 Кучер Валерій Анатолійович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кучер Валерій Васильович — заслужений працівник культури України, полковник запасу, начальник Університету українознавства Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України.
 Кучер Василь Петрович (1928 — ?) — український радянський діяч, шахтар.
 Кучер Василь Степанович (1911—1967) — український письменник.
 Кучер Віктор Петрович (* 1938) — заслужений працівник культури України
 Кучер Володимир Антонович (1885—1959) — український вчений, фізик, педагог.
 Кучер Володимир Іванович ( 1939) — український історик.
 Кучер Володимир Петрович — заслужений працівник освіти України.
 Кучер Володимир Сергійович (* 1998) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Нива» (Вінниця).
 Кучер В'ячеслав Анатолійович ( 1975) — український державний діяч.
 Кучер Галина Федорівна ( 1949) — майстриня лозоплетіння, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Кучер Георгій Петрович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кучер Данило Олегович ( 1997) — український футболіст, воротар.
 Кучер Дмитро Борисович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Кучер Дмитро Михайлович ( 1984) — український боксер-професіонал, Чемпіон Європи (EBU, 2016).
 Кучер Ештон ( 1978) — американський актор, ведучий та продюсер.
 Кучер Іван Володимирович — капітан Служби безпеки України, лицар ордена Данила Галицького
 Кучер Іван Омелянович (1928 ?) — український радянський діяч, металург, старший вальцювальник. Депутат Верховної Ради СРСР 7-го скликання.
 Кучер Ігор (* 1969) — український радянський хокеїст, захисник.
 Кучер Ірина Сергіївна (* 1993) — українська плавчиня, майстер спорту України міжнародного класу.
 Кучер Марко ( 1975) — німецький вершник, олімпійський медаліст.
 Кучер Микола Іванович ( 1959) — український політик.
 Кучер Микола Миколайович (1991—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кучер Михайло Михайлович ( 1955) — український лікар, фармацевт.
 Кучер Михайло Михайлович — директор творчо-виробничого об'єднання «ТБ Карпати», нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Кучер Микола Павлович (1953) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Кучер Надія Анатоліївна (1983) — білоруська оперна співачка.
 Кучер Олег Миколайович (* 1971) — радянський та український футболіст, півзахисник, згодом — тренер і функціонер.
 Кучер Олександр Миколайович ( 1982) — український футболіст, захисник донецького «Шахтаря» і збірної України. Заслужений майстер спорту України.
 Кучер Олександр Омелянович (1923—2012) — український радянський історик, доктор історичних наук, професор.
 Кучер Олексій Володимирович (* 1985) — український адвокат, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Кучер Олена Олександрівна (* 1986) — українська співачка Alyosha.
 Кучер Оникій Тимофійович (1900—1921) — козак 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Кучер Павло Іванович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Кучер Роман Володимирович (1925—1991) — український хімік, академік АН УРСР.

Див. також 
 Кучер-Копки
 Кучера

Примітки 

Українські прізвища
Прислуга